Il doppio del torneo di tennis WTA German Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Conchita Martínez e Arantxa Sánchez Vicario che hanno battuto in finale Amanda Coetzer e Corina Morariu 3-6, 6-2, 7-6(7).

Teste di serie 

 Anna Kurnikova /  Nataša Zvereva (secondo turno)
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Julie Halard-Decugis /  Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Amanda Coetzer /  Corina Morariu (finale)

 Chanda Rubin /  Sandrine Testud (primo turno)
 Conchita Martínez /  Arantxa Sánchez Vicario (Campionesse)
 Patricia Tarabini /  Caroline Vis (semifinali)
 Laura Montalvo /  Paola Suárez (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA German Open 2000